Бугалу может означать:
  — латиноамериканский музыкальный жанр.
 Электрик-бугалу — афроамериканский музыкальный жанр.
 «Бугалу Бойз» — американское ультраправое движение.